

Persone
 Guido Mazzali (1895-1960) – politico, giornalista e pubblicitario italiano
 Paola Mazzali, detta Paoletta (1974-2006) – cestista italiana

Altro
 Palazzetto dello sport "Paola Mazzali" - impianto sportivo polifunzionale di Bolzano